Praha
 Praha, endonimo in lingua ceca per Praga
 Praha, comune della Slovacchia
 2367 Praha, asteroide della fascia principale
 Praha, comune del Texas

Pagine correlate 

 Distretto di Praha
 Praga (disambigua)